

Patronyme
 Renato Civelli, (1983- ),  est un footballeur argentin.
 Luciano Civelli, (1986- ), est un footballeur argentin.

Homonymie
Homonymie de patronyme